Skibicki ist der Familienname folgender Personen:

 Klemens Skibicki (* 1972), deutscher Autor, Unternehmer, Unternehmensberater und Professor (Social Media Marketing, Social Commerce) 
 Maximilian Skibicki (1866–1940), deutscher Kammermusiker und Musikpädagoge
 Wojciech Skibicki (* 1970), polnischer Geistlicher, Weihbischof in Elbląg